

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fip“ beginnt.

Fip 



 Fip, Hans-Jürgen (* 1940), deutscher Politiker (SPD)

Fipp 
 Fippinger, Franz (1932–2013), deutscher Psychologe und Pädagoge